Zuschnitt steht für:

 Zuschnitt (Zeitschrift), österreichische Fachzeitschrift
 Zuschnitt, die Tätigkeit des Zuschneiders in der Textilverarbeitung
 Zuschnitt (Fleisch) Zerlegung von Schlachtfleisch, dieser ist regional verschieden
 Zuschnitt (Bauwesen) in der Architektensprache für Form eines Grundstücks oder einer Wohnung
 Zuschnitt (Material) insbesondere von Holz

Siehe auch:

 Zuschnittsproblem
 Zuschneid